Мёрике (, Moerike) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Мёрике, Ойген (1854—1936) — ректор Штутгартского технического университета.
 Мёрике, Отто (1880—1965) — немецкий муниципальный политик, обербургомистр Констанца.
 Мёрике, Фолькер (1913—1981) — немецкий энтомолог.
 Мёрике, Франц (1885—1956) — немецкий журналист и политик-коммунист.
 Мёрике, Эдуард (1804—1875) — немецкий поэт.
 Мёрике, Эдуард (1877—1929) — немецкий дирижёр.